Virgo puede referirse a:

Astronomía 
 Virgo, una constelación.
 Cúmulo de Virgo, un cúmulo de galaxias.
 Supercúmulo de Virgo,  el supercúmulo de galaxias que contiene al Grupo Local y con él, a la Vía Láctea.
 Diamante de Virgo, un asterismo del hemisferio norte.

Además 
 Virgo, el signo astrológico.
 Shaka de Virgo, el personaje de la serie animada Saint Seiya.
 Virgo (Banda), el grupo alemán de rock.
 Virgo (Album), el álbum del grupo alemán Virgo.
 Aqua Virgo, uno de los acueductos de la antigua Roma.
